Чемпионат Португалии по международным шашкам среди мужчин — турнир по шашкам.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1990 №9

Португалия

Международные шашки